Goldt ist Familienname folgender Personen:

 Christoph Goldt (* 1966), deutscher Historiker und Journalist
 Helena Goldt (* 1985), deutsche Sängerin und Kulturschaffende mit russlanddeutschen Wurzeln
 Max Goldt (eigentlich Matthias Ernst; * 1958), deutscher Schriftsteller und Musiker

Siehe auch:
 Gold (Begriffsklärung)